Maria Walsh – politica irlandese
Maiara Walsh – attrice statunitense